Tragus kan syfta på:
 Hieronymus Tragus –  det latiniserade namnet för Hieronymus Bock.
 Tragus (släkte) – ett släkte av gräs
 Tragus (öra) – en broskig flik i örat
 Tragus Group – brittisk restaurangkedja.